Чемпионат Испании по футболу 1947/1948 — 17-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 696 голов. В этом чемпионате Реал Мадрид показал худший свой результат за всю историю выступлений в чемпионате Испании заняв лишь 11-е место.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Реал Хихон» — «Атлетико»  — 2:7 (26-й тур, 11 апреля 1948 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Реал Хихон» — «Атлетико»  — 2:7 (26-й тур, 11 апреля 1948 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Атлетико» — «Сабадель»  — 8:0 (2-й тур, 28 сентября 1947 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1948
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1947 году
Спорт в Испании в 1948 году